Евгений Николаевич Коптелов () — российский пловец.

Трёхкратный чемпион Универсиад, бронзовый призёр Универсиады 2013 года.

Ссылки 
 http://www.the-sports.org/evgeny-koptelov-swimming-spf246925.html
 https://universiade2013.sportresult.com/NH/en/-60/Participant/ParticipantInfo/514f92c1-ca6f-42bd-b310-411c5faefb6f
 https://web.archive.org/web/20160303231115/http://www.gwangju2015.com/medals/

Пловцы России
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года